Месси:
 Месси, Лионель (род. 1987) — аргентинский футболист.
 «Месси» — документальный фильм 2014 года о восхождении Лионеля Месси.
 «Месси» — спортивный фильм 2017 года с отсылкой к Лионелю Месси.
 Месси — домашняя пума, принадлежащая семейной паре из Пензы.